Süper Lig 2008/09 was het vijftigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Deze jubileumeditie van de Turkcell Süper Lig 2007/08 duurde op de kop af negen maanden: de openingswedstrijd vond plaats op 10 augustus 2007, de slotdag van de competitie was op 10 mei 2008.

Galatasaray SK trok voor het nieuwe seizoen de Duitse trainer Karl-Heinz Feldkamp, die de club ook al in het seizoen 1992/93 naar de titel had geleid, aan. Omdat regerend kampioen Fenerbahçe SK de eerste wedstrijd (tegen debutant İstanbul BB) al meteen verloor, slaagde Gala erin meteen de leiding te nemen; de kwakkelende titelverdediger slaagde er pas op de 15de speeldag in om Galatasaray SK de eerste nederlaag toe te brengen. De verrassing van het seizoen, Sivasspor, werd Herbstmeister, maar kon de titelrace uiteindelijk niet volhouden. Maar ook Galatasaray SK begon te kwakkelen en na de 28ste speeldag werd Feldkamp ontslagen; van de zes resterende wedstrijden onder zijn (interim-)opvolger, Cevat Güler, verloor de club er niet één; ook niet de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe SK (32ste speeldag, 1-0), de beslissende uitwedstrijd tegen Sivasspor (33ste speeldag, 3-5, mede door drie doelpunten van Arda Turan) en de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Gençlerbirliği OFTAŞ (2-0) en zo werd de club voor de zeventiende maal kampioen, vóór het achtervolgende trio Fenerbahçe SK, Beşiktaş JK en Sivasspor, die alle drie op 73 punten eindigden.

De vijfde plaats van de ranglijst eiste bekerwinnaar Kayserispor voor zich op, maar daaronder waren de verschillen vrij klein: eigenlijk kwamen voor de 30ste speeldag nog 13 van de 18 ploegen in aanmerking voor degradatie. De eerste ploeg die officieel degradeerde, was het juist na 33 seizoenen in de Süper Lig teruggekeerde Kasımpaşa SK. Na 32 speeldagen stond vast dat ook Çaykur Rizespor een stapje terug moest doen en op de voorlaatste speeldag werd bekend dat Vestel Manisaspor deze beide clubs zou vergezellen naar de 1. Lig.

Geheel nieuw in de competitie waren Gençlerbirliği OFTAŞ en het al eerder genoemde İstanbul BB. Eerstgenoemde club was tot 2003 in de lagere regionen van het Turkse voetbal actief onder de naam Asaşspor, maar nadat de club in dat jaar in de financiële problemen was geraakt, werd ze in haar geheel overgenomen door Gençlerbirliği SK. Onder de naam Gençlerbirliği ASAŞ (en vanaf 2006 - naar de sponsor - Gençlerbirliği OFTAŞ) nam de club vervolgens de facto als het tweede elftal van Gençlerbirliği SK deel aan de diverse competities en promoveerde in 2007 dus zelfs naar de Süper Lig. Frappant was het dat de club in haar eerste seizoen in de Süper Lig vier plaatsen hoger eindigde dan het "volwassen" Gençlerbirliği SK. Op 18 juli 2008 besloot men de clubnaam te veranderen in Hacettepe Spor Kulübü (kortweg Hacettepe SK), een naam die men vooral niet moet verwarren met die van Hacettepe Gençlik Kulübü (kortweg Hacettepe GK), dat in het grijze verleden al eens acht seizoenen actief was geweest in de Süper Lig, maar dat vanaf 1988 Keçiörengücü heette.

Kaart

Eindstand 2007/08

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2007/08

† Op 12 augustus 2007 was de wedstrijd Trabzonspor - Sivasspor luttele seconden voor het eindsignaal bij een 1-1-stand gestaakt omdat supporters van de thuisploeg het veld bestormden; de wedstrijd kreeg een reglementaire 0-3-uitslag.

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Gençlerbirliği OFTAŞ (nummer 1 1. Lig 2006/07)
 Istanbul BB (nummer 2 1. Lig 2006/07)
 Kasımpaşa SK (winnaar play-offs 1. Lig 2006/07)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Antalyaspor (nummer 16 Süper Lig 2006/07)
 Kayseri Erciyesspor (nummer 17 Süper Lig 2006/07)
 Sakaryaspor (nummer 18 Süper Lig 2006/07)

Topscorers 2007/08

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007/08